Подвязново — название населённых пунктов в России:
 Подвязново — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Подвязново — деревня в Тейковском районе Ивановской области.
 Подвязново — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Подвязново — деревня в Пушкинском районе Московской области.
 Подвязново — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

См. также 
 Новое Подвязново — деревня в Ногинском районе Московской области.